Campeonato Uruguayo de Fútbol 1982 puede referirse a:

 el campeonato 1982 de la Primera División;
 el campeonato 1982 de la Primera "B";
 el campeonato 1982 de la Primera "C".